Frans Verbeeck kan verwijzen naar:
Frans Verbeeck (schilder), een Zuid-Nederlands schilder.
Frans Verbeeck (wielrenner), een Belgisch wielrenner.
Frans Ludo Verbeeck, een Belgisch componist en dirigent.